Tratschuk ist der Familienname folgender Personen:

 Tetjana Tratschuk (* 1990), ukrainische Biathletin
 Wolodymyr Tratschuk (* 1985), ukrainischer Nordischer Kombinierer und Skispringer